Slijpbeek (Arnhem), een spreng die ontstaat op landgoed Mariëndaal bij Arnhem
 Klingelbeek (Arnhem), een wijk in Arnhem